Gärdsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärdsjötjärnen, Värmland, sjö i Grums kommun,  (7,78 ha)
Gärdsjötjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn